John Barbour (1320-1395), poète écossais 
 Thomas Barbour (1884-1946), zoologiste américain
 Nelson Homer Barbour (1824-1908), prédicateur américain d'origine millerite
 Haley Reeves Barbour (1947-), avocat et gouverneur républicain de l'État américain du Mississippi depuis 
 Julian Barbour (1937-), physicien britannique habitant à Oxford, Angleterre, dont les intérêts de recherches concernent la gravité quantique

 Comté de Barbour
 le comté de Barbour, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Barbour, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

 Barbour, une entreprise britannique de prêt-à-porter fondée en 1894 bénéficiant d'un Royal Warrant.